Novina ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Novina, Ortsteil von Sokolov, Okres Sokolov
Novina, Ortsteil von Kryštofovo Údolí, Okres Liberec; siehe Novina (Kryštofovo Údolí)
Novina, Ortsteil von Stvolínky, Okres Česká Lípa
Novina, Ortsteil von Desná, Okres Jablonec nad Nisou

Černá Novina, Wüstung auf den Fluren von Ralsko, Okres Česká Lípa
Dolní Novina, Wüstung auf den Fluren von Ralsko, Okres Česká Lípa

Siehe auch: Nowina